NHC est un sigle pouvant désigner :
Nancy Hockey Club
Niort Hockey Club
Notebook Hardware Control, un logiciel destiné aux ordinateurs portables, qui permet de réguler la tension d'alimentation du Processeur afin d'en augmenter l'autonomie et d'en diminuer la chaleur produite.
Le National Hurricane Center aux États-Unis (voir aussi l'article Tropical Prediction Center)
Le Naval Historical Center aux États-Unis
Le 
Le Nouvel Hôpital Civil de Strasbourg